Тиберий Клавдий Север Прокул () — римский государственный деятель начала III века.

Биография 
Прокул происходил из пафлагонского города Помпейополис и был сыном консула 173 года Гнея Клавдия Севера и Аннии Галерии Аврелии Фаустины, дочери императора Марка Аврелия. В 200 году Тиберий занимал должность ординарного консула вместе с Гаем Аудифием Викторином.

Возможно, его дочерью была супруга императора Гелиогабала Анния Фаустина, а сыном — консул 235 года Гней Клавдий Север.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. C 1028.
 Inge Mennen. Power and Status in the Roman Empire, AD 193—284. BRILL, 2011. р. 98.